VUC steht als Abkürzung für:

 Vestfold University College, eine staatliche Hochschule in der Provinz Vestfold, Norwegen siehe Hochschule Vestfold
 Voksenundervisningscenter oder Voksen Uddannelses Center, dänische Bildungseinrichtungen, an denen Abschlüsse bis zur allgemeinen Hochschulreife erworben werden können
 Volts of Universal Current, internationale Abkürzung V/UC (Volts of universal current) steht für einen universellen Bereich Betriebsspannung eines elektrischen Gerätes
 VUC Den Haag, ein niederländischer Amateurfußballverein

Abkürzung